Абсолютный чемпионат СССР по боксу 1974 года прошёл в Москве 12-30 декабря. Чемпионат прошёл спустя 29 лет после предыдущего. В 1950 году СССР стал членом Международной ассоциации любительского бокса. Новые правила запрещали проведение поединков между боксёрами разных весовых категорий и поединков продолжительностью более четырёх раундов. С инициативой возрождения чемпионата выступил еженедельник «Неделя», который учредил специальный приз.

Сначала были выявлены победители в весовых категориях до и свыше 90 кг, которые в поединке между собой выявили чемпиона. Абсолютным чемпионом страны 1974 года стал Евгений Горстков, победивший в финальной схватке Игоря Высоцкого.

Семья Николая Королёва передала Федерации бокса СССР один из кубков, завоёванных известным спортсменом. Этот дар был сопровождён просьбой сделать его переходящим призом для участников абсолютных чемпионатов «За волю к победе». Первым обладателем этого приза стал Пётр Заев.

Ход соревнований

До 90 кг

Свыше 90 кг

Ссылки 
 

Абсолютные чемпионаты СССР по боксу
Спорт в России в 1974 году
1974 год в боксе
Декабрь 1974 года
1974 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1974 году
Соревнования по боксу в Москве